Isabel María de Austria (; Laxenburg, 2 de septiembre de 1883 - Viena, 16 de marzo de 1963), fue la única hija del príncipe heredero Rodolfo de Austria, y de su esposa, la princesa Estefanía de Bélgica, por tanto nieta del emperador Francisco José I de Austria y del rey Leopoldo II de los belgas.

Biografía 
Al suicidarse su padre (junto a su amante María Vetsera) en 1889, Isabel tenía seis años. Heredó el espíritu soñador y rebelde de su padre y su abuela paterna (Isabel de Baviera), lo que la llevó a tener malas relaciones con su madre, de carácter reaccionario. Su infancia pasó entre el Hofburg de Viena y el palacio de Laxenburgo en las cercanías de esa ciudad.

Contrajo matrimonio en 1902 con el príncipe Otón de Windisch-Graetz, con quien tuvo cuatro hijos, cuya amplia descendencia se prolonga hasta nuestros días.

Isabel se divorció en 1948 y contrajo matrimonio con Leopold Petznek, con quien llevaba viviendo durante años. Petznek era un hombre de tendencia socialdemócrata, que le valió el sobrenombre de "La Archiduquesa Roja". De este último matrimonio no tuvo descendencia.

Falleció en 1963. Legó su fortuna a la ciudad de Viena.

Descendencia 
Sus descendientes se encuentran hasta nuestros días.
 Príncipe Francisco José de Windisch-Graetz (1904-1981).
 Princesa Estefanía María de Windisch-Graetz (1939-2019).
 Príncipe Enrique de Blundell-Hollinshead-Blundell (1967).
 Leonor de Blundell-Hollinshead-Blundell (2002).
 Brayan de Blundell-Hollinshead-Blundell (2005).
 Príncipe Alejandro de Windisch-Graetz (1969).
 Princesa Isabel María de Windisch-Graetz (2005).
 Príncipe Carlos Francisco de Windisch-Graetz (2007).
 Princesa Herminia Carlota de Windisch-Graetz (2011).
 Príncipe Guillermo Francisco de Windisch-Graetz (1950).
 Príncipe Ernesto de Windisch-Graetz (1905-1952)
 Príncipe Ernesto Guillermo de Windisch-Graetz (1928).
 Princesa Enriqueta Rafaela de Windisch-Graetz (1958).
 Rafael David Windisch-Graetz (1985).
 Princesa Desirée Leonor de Windisch-Graetz y Condesa de Herberstein (1959).
 Condesa Candela de Herberstein (1986)
 Condesa Natalia de Herberstein (1989)
 Príncipe Felipe Amadeo de Windisch-Graetz (1960).
 Príncipe Francisco José de Windisch-Graetz (1986).
 Príncipe Maximiliano Constantino de Windisch-Graetz (1988).
 Príncipe Constantino Gedeon de Windisch-Graetz (1990).
 Princesa Melania Luisa de Windisch-Graetz (1991).
 Príncipe Alejandro Sebastián de Windisch-Graetz (1993)
 Príncipe Ernesto Alberto de Windisch-Graetz (1962).
 Príncipe Benedicto de Windisch-Graetz (1998).
 Príncipe Ernesto de Windisch-Graetz (2000).
 Princesa Dominica de Windisch-Graetz y Baronesa Dóczy de Nemét-Kersztur (1966)
 Barón Clemente Luis Dóczy de Nemét-Kersztur (1992).
 Barón Cristóbal Dóczy de Nemét-Kersztur (2000)
 Príncipe Juan Humberto de Windisch-Graetz (1971).
 Princesa Emilia de Windisch-Graetz (2003).
 Príncipe Maximiliano Nicolás de Windisch-Graetz (2005).
 Princesa María Catalina de Windisch-Graetz (2009).
 Princesa Sofía Leonor de Windisch-Graetz (1972).
 Princesa Estefanía María de Windisch-Graetz (1933)
 Ángela María Christoforetti (1956).
 Alejandro Guillermo Christoforetti (1958)
 Claudia María Christoforetti (1960)
 María Isabel Shattuck Pezet (1992).
 Julián Gabriel Shattuck Pezet (1993).
 Nicolás José Christoforetti (1963)
 Timón Christoforetti (1998).
 Leonor Luisa de Windisch-Graetz y Condesa de Hardegg (1947)
 Conde Federico de Hardegg (1968).
 Condesa Camila de Hardegg (1973)
 Conde Francisco de Hardegg (1978-1979)
 Condesa Luisa de de Hardegg (1980)
 Isabel María de Windisch-Graetz (1951)
 Príncipe Rodolfo de Windisch-Graetz (1907-1939)
 Princesa Estefanía de Windisch-Graetz (1909-2005)
 Álvaro Conde d'Alcantara di Querrieu (1935).
 Patricia Condesa d'Alcantara di Querrieu (1957).
 Samuel de Backer (1980)
 Mateo de Backer (1981)
 Vicente de Backer (1986)
 Federico Conde d'Alcantara di Querrieu (1958).
 Alejandro Conde d'Alcantara di Querrieu (1985).
 Nicolás Conde d'Alcantara di Querrieu (1987).
 Felipa Condesa d'Alcantara di Querrieu (1990).
 Gaudio Conde d'Alcantara di Querrieu (1994).
 Verónica Condesa d'Alcantara di Querrieu (1960).
 Alejandro Björklund (1944-1995)
 Amelia Björklund. (1968)
 Merlin Cuvelier. (1995)
 Leandra Cuvelier. (1998)
 Guillermo Björklund (1969)
 Wilson Björklund (1998)
 Inés Björklund (2000)
 Paulina Björklund (1975)
 Carlota Björklund (1985)

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 
 2 de septiembre de 1883-23 de enero de 1902: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa y princesa Isabel María de Austria, princesa de Hungría y Bohemia.
 23 de enero de 1902-10 de abril de 1919: Su Alteza Imperial y Real la princesa Isabel María de Windisch-Graetz.
 10 de abril de 1919-4 de mayo de 1948: Isabel Windisch-Graetz.
 4 de mayo de 1948-16 de marzo de 1963: Isabel Petznek.

Distinciones 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio austrohúngaro).

Ancestros

Referencias

Individuales

Bibliografía

Enlaces externos 
 Elizabeth de Austria: La archiduquesa roja - Retratos de la Historia

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Personas de Viena
Windisch-Graetz
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Católicos de Austria
Fallecidos en Viena